Сэр Альфред Чарлз Бернард Ловелл (; 31 августа 1913,  — 6 августа 2012) — английский астроном.

Биография 
Родился в Олдлэнд-Коммон (Южный Глостершир), в 1934 году окончил Бристольский университет.

В 1936—1939 годах преподавал физику в Манчестерском университете.

В 1939—1945 годах — сотрудник .

В 1945—1981 работал в Манчестерском университете, с 1951 — профессор астрономии и директор Экспериментальной станции Джодрелл-Бэнк этого университета (позже — Наффилдская радиоастрономическая лаборатория, ныне - обсерватория Джодрелл-Бэнк). Был инициатором создания этой радиоастрономической обсерватории, крупнейшей в своё время в мире; в 1945−1980 — её директор. Возглавил строительство основных инструментов этой обсерватории, крупнейший из которых — 76-метровый подвижный параболоид — вступил в строй в 1957 году.

«Покушение КГБ» 

Летом 1963 года Ловелл получил от президента Академии наук СССР Мстислава Келдыша приглашение посетить институты в Москве и обсерваторию в Крыму. Ловелл принял приглашение, а его военные кураторы не стали препятствовать этому. Во вторник 25 июня 1963 года Ловелл прибыл в Шереметьево. На следующий день его принял президент Академии М.Келдыш, далее в тот же день он должен был лететь в Евпаторию, в Центр дальней космической связи, где работал и крупнейший советский радиотехнический комплекс дальней космической связи. Там Ловелл в дневнике написал, что был поражен мощностью оборудования. Но несколько эпизодов приёма (просьба о содействии И.Шкловскому, предложение перебраться в СССР) его озадачили и насторожили. Через несколько дней после возвращения в Британию Ловелл заболел, без явных симптомов, но учёный чувствовал себя разбитым и подавленным. Недомогание прошло только через месяц, внезапно. Двадцать лет спустя Ловелл публично заявил, что в Крыму советские спецслужбы при помощи неизвестной технологии пытались стереть ему память, не исключалось, что и излучением антенны радиотелескопа. Ловелл вспомнил, что встретившая в Москве жена его сначала не узнала, настолько он выглядел изможденным. На фоне продолжающейся холодной войны эта версия казалась правдоподобной и была принята прессой на ура, хотя технологии, способные стирать память, были неизвестны. Бернард Ловелл приобрёл репутацию ученого, которому советские чекисты пытались промыть мозги. И ещё позже, лишь в 2009 году Ловелл сообщил о покушении на него, якобы имевшем место во время посещения им Евпатории. КГБ якобы пытался убить его, облучив мощным сигналом одной из антенн центра. Ловелл написал полный отчёт о инциденте, который должен был быть опубликован лишь после его смерти.

Достижения 
Основные труды в области исследований метеоров и нестационарных звезд радиоастрономическими методами. Рассмотрел ряд теоретических вопросов, связанных с радиолокацией метеорных следов, и разработал методы определения скоростей метеоров и физических условий в их ионизованных следах. Осуществил большое количество экспериментов по радиолокации метеоров. Обнаружил в 1958 радиоизлучение вспышек звезд типа UVКита. Организовал международные одновременные оптические и радионаблюдения этих объектов; определил характеристики их радиоизлучения, нашел, что отношение энергии, генерируемой в радиодиапазоне, к оптической энергии у вспыхивающих звезд примерно в  больше, чем у Солнца во время хромосферных вспышек. Руководимая им обсерватория Джодрелл-Бэнк активно участвовала в слежении за космическими аппаратами (в том числе советскими), а также в международных радиоинтерферометрических наблюдениях со сверхдлинными базами (в частности, в сотрудничестве с советскими радиоастрономическими обсерваториями). Автор монографии «Метеорная астрономия» (1954, рус. пер. 1958).

Регалии и награды 
Член Лондонского королевского общества (1955), почетный член Американской академии искусств и наук (1955), Нью-Йоркской АН (1960), Шведской королевской АН (1962), президент Королевского астрономического общества (1969—1971), вице-президент Международного астрономического союза (1970—1976).

Королевская медаль Лондонского королевского общества (1960), медаль Д. и Ф. Гуггенхеймов Международной федерации астронавтики (1961), Золотая медаль Королевского астрономического общества (1981). Личное рыцарство (1961).

См. также 
 Радиотелескоп имени Б.Ловелла

Примечания

Публикации

Литература 
 
 ЛовеллБ., КлеггДж. Радиоастрономия. М., 1953
 ЛовеллБ. Метеорная астрономия. М., 1958

Ссылки 
 Рыцарь без страха перед облучением // Радио «Свобода» — Популярная наука, 11.02.2013
 Бернард Лавелл

Астрономы по алфавиту
Астрономы Великобритании
Астрономы XX века
Обсерватория Джодрелл-Бэнк
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Награждённые Королевской медалью
Выпускники Бристольского университета
Президенты Королевского астрономического общества
Члены Лондонского королевского общества
Члены Шведской королевской академии наук
Президенты Британской научной ассоциации